Oriol Prieto Sánchez, artísticamente conocido como Soma, (Barcelona, España, el 5 de agosto de 1977) es un productor de rap (que en ocasiones ha cantado) barcelonés. Es hermano del rapero español ZPU.

Biografía 
Inició su carrera musical en el año 1996 trabajando con Magnatiz. Cuatro años más tarde, en el 2000, Soma se adentró más en el mundo de la producción musical creando su propio estudio de grabación en la propia Barcelona, Lebuqe Studios. Elaboró trabajos de varios para grupos y solistas como Arma blanca, El Disop, Dlux, Nach, Flavio Rodríguez, Makizars, ZPU, Shinoflow o Porta (siendo el mánager por un tiempo de este último). Es hermano de ZPU, rapero.

Además de producir para artistas profesionales, trabaja también en la publicación de maquetas (como son Suko, Abram, Del Valle, etc).

Lebuqe Studio

Montados por Soma en el año 2002,.
han pasado numerosos artistas, grandes y pequeños, para realizar aquí sus grabaciones, mezclas y masterizaciones, salido de una sala de veinticinco metros cuadrados tratada acústicamente por MasAcoustics que ofrece una respuesta en frecuencia excelente. Su amplia disposición permite trabajar y relajarse a un grupo numeroso de personas y desde ella se accede a la terraza del ático.

La sala de grabación, de diez metros cuadrados, ofrece un perfecto control de las frecuencias vocales. Se caracteriza por ser muy seca, aunque lejos de sonar muerta tiene la vida justa que caracteriza las voces de Lebuqe.

Anualmente, desde el 2004, Soma, en Lebuqe Studios, organiza el concurso Lebuqe Proyecto Demo cuyo premio es la grabación de la maqueta del MC ganador, premio valorado en unos 1000€, donde los aspirantes compiten con su mejor tema de Rap, un tema que es valorado por un jurado de calidad como son el propio Soma, Nach y ZPU, Porta, entre otros.

Actualmente dirige Cabinadevoces, que es un conjunto de 7 programas de radio, cada uno emitido en un día de la semana y siempre a las 22:00h. En el programa ponen temas tanto actuales como clásicos, dan a conocer a maqueteros que están empezando, hacen entrevistas ocasionalmente a personas de la escena del hip hop español, tienen un par de secciones de curiosidades y de artículos eróticos. Dicho programa ha ido ganando en popularidad hasta el punto que una gran cantidad de raperos presentan sus trabajos en el mismo.

Maquetas y discos producidos 
 Ases "Ya estamos dentro" (2004)
 Suko "Paisajes de acuarela" (2005)
 Bajozero "70 Semanas" (2005)
 2Karas "El mal" (2005)
 Ases "Todo es decisión tuya" (2005)
 Scratchciatella "Ollas, sueños y parras" (2006)
 Lom-c "El templo de las emociones" (2006)
 Abram "Ataraxia" (2006)
 Abram "Necrópolis" (2006)
 Porta "No es cuestión de edades" (2006)
 Cloud y Nayck "Sin vuelta de hoja" (2006)
 Contacto táctico "Celda de aislamiento" (2006)
 Maikro "Plenilunio" (Maqueta) (2006)
 DG Da Wizard "El código Da Wizard" (2006)
 Bambú "Palabras sin precio" (2006)
 Subconsciente "Primera parada" (2006)
 Subconsciente "Magos" (2006)
 Metrica10 "Por fin coño" (2006)
 Sereno "El comienzo" (2006)
 Flako Ele, Chus y Zeid "Erudición" (2006)
 Ases "¿A que esperas?" (2006)
 Nokley "Nokley Beats Vol.1" (2006)
 Bazzel "La última nota" (2006)
 Chiva "Cuando el corazón aprieta" (2006)
 Doblejota "Una ligera idea" (2006)
 ZPU "Hombre de oro" (2006)
 Passport "Estratagema del olvido" (2007)
 Porta "No hay truco" (2007)
 Osadía "A todo rap" (2007)
 Del Valle "Fénix" (2007)
 Del Valle "Educación malgastada" (2008)
 Malafamasquad "Fresh" (2008)
 ZPU "Contradicziones"(2008)
 Merstyle "Luz y sombra" (2008)
 Porta "En boca de tantos" (2008)
 Del Valle "Fotoshop" (2009)
 Porta "Trastorno bipolar" (2009)
 Ambkor "Un año bajo la lluvia" (2009)
 Passport "Jerico" (2009)
 ZPU "Fase rem" (2010)
 ZPU "He tenido un sueño" (2010)
 Desplante "Kalashnikov" (2010)
 Endecah "Donde más llega" (2010)
 SHÉ "La historia de mi vida" (2010)
 T-key "Aunque me cueste" (2010)
 Abram "Intenso" (2010)
 Madnass "El Hombre madnasstico" (2010)
 Ambkor "Sueña que no estas triste"" (2010)
 SHÉ "Nada es imposible" (2011)
 Passport "El titiritero de arraval" (2011)
 Nach "Mejor que el silencio" (2011)
 Santa RM " Los más buscados " (2011)
 Porta "Reset" (2012)
 Endecah "Sencillo" (2012)
 Ambkor "Detosesale" (2013)
 Passport "Espectros" (2013)
 Passport "El club del olvido (maxi)" (2013)
 Porta "Algo ha cambiado"(2014)
 Endecah "Yo Mismo" (2015)
 Ambkor "Tren De Vuelta a Casa" (2015)
Porta "Equilibrio" (2016)
 ZPU "Espejo" (2016)

Colaboraciones como MC 
 Suko "Paisajes de Acuarela" (Maqueta) (2007)

 Porta "Nota de suicidio" (2009)

 Porta "Ganarse el respeto" (estribillo final)  (2008)

 T-key "Qué más da" (2010)

 Zpu "Dos Bro" (cuando eran Magnatiz) (2010)

 Porta "Que se piren" (2012)

 Porta "No tienes hueco" (junto a otros MCs) (2012)

 Ambkor "Orgulloso de mi" (versión exclusiva) (2013)

 Passport "Esfinge" (2013)

 Porta "Escribo Poco" (2016)

Véase también 
 Hip hop
 Hip hop en español

Referencias

Enlaces externos 
 Página web de Lebuqe Studios
 MySpace de Lebuqe Studios
 Entrevista a Soma

Raperos de la provincia de Barcelona
Productores de rap
Productores discográficos de España
Nacidos en Barcelona